Седен — фамилия.

Известные носители:
 Седен, Мишель-Жан (1719—1797) — французский драматург.
 Седен, Осман (1924—1998) — турецкий режиссёр, продюсер и сценарист.
 Седен, Эрик (1924—2009) — шведский оперный певец (бас-баритон).

См. также 
 Соден